L'église San Filippo Neri all'Esquilino est une église de Rome ;
 L'église San Filippo Neri alla Pineta Sacchetti est un lieu de culte catholique de Rome ;
 L'église San Filippo Neri est un édifice religieux située à Pérouse ;
 San Filippo Neri in Eurosia est une diaconie cardinalice.
 San Filippo Neri est un oratorio d'Alessandro Scarlatti.

Voir aussi